Ez az oldal a Mahasz által minden héten közzé tett Top 40 albumlistájának első helyezettjeit tartalmazza 2000 és 2009 között.

Első helyezettek

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Külső hivatkozások 
 MAHASZ hivatalos honlapja
 Hivatalos magyar slágerlisták archívum

Zenei listák
Albumeladási listák